Seabrook kan syfta på:

Seabrook, Maryland
Seabrook, New Hampshire
Seabrook, Texas